

Risultati

Gruppo 1

Gruppo 2

Gruppo 3 

Si qualifica la  (3-0).

Gruppo 4 

Si qualifica l' (3-2).

Gruppo 5 

Si qualifica la  (3-2).

Gruppo 6

Gruppo 7

Gruppo 8

Collegamenti esterni